Baxmann ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Baxmann (1848–1907), deutscher Theaterschauspieler
 Alfred Baxmann (* 1949), deutscher Politiker (SPD), Bürgermeister von Burgdorf
 Cord Baxmann (1600–1691), sagenumwobener Gastwirt und Turmpfeifer von Hessisch Oldendorf, siehe Die Sage vom Baxmann
 Hein Baxmann, deutscher Holzschnitzer mit Werkstatt in Hamburg, wirkte in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts
 Inge Baxmann (* 1954), deutsche Theaterwissenschaftlerin an der Universität Leipzig
 Jens Baxmann (* 1985), deutscher Eishockeyspieler
 Matthias Baxmann (1954–2021), deutscher Historiker
 Matthias Baxmann (* 1957), deutscher Hörspielautor
 Rudolf Baxmann (1832–1869), evangelischer Theologe